Yefet ist der Familienname folgender Personen:

 Alon Yefet (* 1972), israelischer Fußballschiedsrichter
 Kfir Yefet, israelischer Regisseur
 Sarah Yefet (* 1934), israelische Bibelwissenschaftlerin
 Tom Yefet (* 1993), israelischer Schauspieler
 Yogev Yefet (* 1985), israelischer Schauspieler